Alexandrinus steht

für eine Handschrift:
 Codex Alexandrinus (A), griechische Bibelhandschrift aus dem 5. Jahrhundert

für einen Asteroiden:
 (8969) Alexandrinus, Asteroid des inneren Hauptgürtels

als Beiname von Personen, die in Alexandria gewirkt haben, z. B.:
 Clemens Alexandrinus, frühchristlicher Theologe (etwa 150–215)
 Nikanor Alexandrinus, griechischer Grammatiker aus dem 2. Jahrhundert
 Pappus Alexandrinus, griechischer Mathematiker aus dem 4. Jahrhundert
 Philo Alexandrinus, jüdischer Exeget und Philosoph (etwa 15 v. Chr.–40 n. Chr.)